Сергей Зотов:
Зотов, Сергей Олегович (род. 1990) — российско-немецкий учёный и популяризатор науки.
 Зотов, Сергей Сергеевич (род. 1942) — советский и российский дипломат.